El término: hechicera, o su plural: hechiceras, puede hacer referencia a:
 Hechicera como femenino de hechicero.
 Hechicera como sinónimo de Bruja.
Hechicera, canción del grupo mexicano de rock pop: Maná.
 Hechicera, canción del grupo peruano-argentino de cumbia: Karicia.
Hechicera, localidad del estado mexicano de Baja California.
hechicera de Endor, es un personaje bíblico, que aparece en el primer libro de Samuel.
Hechiceras, el nombre con el que es conocido en Latinoamérica la serie de televisión  de origen estadounidense: Charmed